Tuinmanswoning (gebouw) - een soort woning
Tuinmanswoning Prattenburg - een tuinmanswoning op landgoed Prattenburg
Tuinmanswoning van Nimmendor - een rijksmonument en dienstwoning in Amersfoort